Скурихин — фамилия. Известные носители:

 Скурихин, Анатолий Васильевич (1900—1990) — советский фотожурналист, заслуженный работник культуры РСФСР (1967).
 Скурихин, Владимир Ильич (1926—2014) — советский и украинский учёный в области системотехники и теории систем.
 Скурихин, Сергей Васильевич (род. 1955) — депутат Государственной думы второго созыва.